Andrej Ol'chovskij e Evgenija Manjukova hanno battuto in finale Danie Visser e Elna Reinach 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Gigi Fernández (quarti di finale)
 Andrew Kratzmann /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Rick Leach /  Zina Garrison (secondo turno)
 Cyril Suk /  Larisa Neiland (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Liz Smylie (semifinali)
 Steve DeVries /  Patty Fendick (secondo turno)
 Grant Connell /  Kathy Rinaldi (secondo turno)

 Danie Visser /  Elna Reinach (finale)
 Mark Keil /  Pam Shriver (terzo turno)
 Andrej Ol'chovskij /  Evgenija Manjukova (Campioni)
 Tom Nijssen /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Marcos Ondruska /  Amanda Coetzer (secondo turno)
 Sandon Stolle /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 David Adams /  Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Scott Melville /  Sandy Collins (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1993